Miejscowości w USA:
 Tryon – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Polk
 Tryon – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln
 Tryon – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie McPherson
Gminy w USA:
 Tryon (ang. Tryon Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Polk